Dit is een lijst van planetoïden 107101-107200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 107101 - || 2001 AM32 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107102 - || 2001 AV33 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107103 - || 2001 AL34 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107104 - || 2001 AT34 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107105 - || 2001 AB35 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107106 - || 2001 AW35 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107107 - || 2001 AG36 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107108 - || 2001 AJ36 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107109 - || 2001 AN36 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107110 - || 2001 AG37 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107111 - || 2001 AJ37 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107112 - || 2001 AR37 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107113 - || 2001 AS37 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107114 - || 2001 AD38 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107115 - || 2001 AG38 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107116 - || 2001 AB39 || 2 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107117 - || 2001 AC39 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107118 - || 2001 AL39 || 2 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107119 - || 2001 AM39 || 2 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107120 - || 2001 AP39 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107121 - || 2001 AO40 || 3 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107122 - || 2001 AE41 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107123 - || 2001 AX42 || 4 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107124 - || 2001 AR45 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107125 - || 2001 AU45 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107126 - || 2001 AN46 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107127 - || 2001 AX46 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107128 - || 2001 AG47 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107129 - || 2001 AS47 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107130 - || 2001 AV47 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107131 - || 2001 AP48 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107132 - || 2001 AA49 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107133 - || 2001 AW50 || 15 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107134 - || 2001 AE51 || 15 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107135 - || 2001 BH || 17 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107136 - || 2001 BQ || 17 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107137 - || 2001 BW || 17 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107138 - || 2001 BP3 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107139 - || 2001 BB4 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107140 - || 2001 BC5 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107141 - || 2001 BP5 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107142 - || 2001 BN6 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107143 - || 2001 BW6 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107144 - || 2001 BZ7 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107145 - || 2001 BA8 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107146 - || 2001 BK8 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107147 - || 2001 BG9 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107148 - || 2001 BR10 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107149 - || 2001 BS10 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107150 - || 2001 BW10 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107151 - || 2001 BU12 || 17 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107152 - || 2001 BX12 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107153 - || 2001 BW13 || 18 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107154 - || 2001 BN14 || 21 januari 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 107155 - || 2001 BO14 || 21 januari 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 107156 - || 2001 BF15 || 21 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107157 - || 2001 BR15 || 21 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107158 - || 2001 BU15 || 21 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107159 - || 2001 BP18 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107160 - || 2001 BV18 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107161 - || 2001 BY18 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107162 - || 2001 BV19 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107163 - || 2001 BZ19 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107164 - || 2001 BA20 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107165 - || 2001 BM20 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107166 - || 2001 BK21 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107167 - || 2001 BN21 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107168 - || 2001 BW21 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107169 - || 2001 BQ22 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107170 - || 2001 BB23 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107171 - || 2001 BC23 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107172 - || 2001 BM23 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107173 - || 2001 BT23 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107174 - || 2001 BY23 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107175 - || 2001 BZ23 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107176 - || 2001 BA24 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107177 - || 2001 BZ24 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107178 - || 2001 BE25 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107179 - || 2001 BK25 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107180 - || 2001 BP25 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107181 - || 2001 BU25 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107182 - || 2001 BA26 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107183 - || 2001 BE26 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107184 - || 2001 BH26 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107185 - || 2001 BN26 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107186 - || 2001 BR26 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107187 - || 2001 BW26 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107188 - || 2001 BB27 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107189 - || 2001 BP27 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107190 - || 2001 BN28 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107191 - || 2001 BS28 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107192 - || 2001 BZ28 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107193 - || 2001 BC30 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107194 - || 2001 BE30 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107195 - || 2001 BB31 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107196 - || 2001 BC31 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107197 - || 2001 BG31 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107198 - || 2001 BQ31 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107199 - || 2001 BA32 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107200 - || 2001 BB32 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten